Target Cell steht für:

 Codocyt, rote Blutkörperchen
 Schießscheibenzelle, rote Blutkörperchen mit besonderer Morphologie
 Zielzellen als Ziel eines Vorganges, beispielsweise einer immunologischen Reaktion